Die Fiakermilli steht für:
 Die Fiakermilli (Theaterstück), ein Theaterstück von Martin Costa aus dem Jahr 1945
 Fiakermilli – Liebling von Wien, eine österreichische Verfilmung des Theaterstücks von Arthur Maria Rabenalt aus dem Jahr 1953 (Originaltitel)
 Die Fiakermilli (1967), eine Aufzeichnung einer Aufführung des Theaterstücks von Erich Neuberg aus dem Jahr 1967